Sergej Aleksandrovitj Zubov (), född 22 juni 1970 i Moskva, Sovjetunionen, är en rysk före detta professionell ishockeyspelare. Zubov spelade 16 år i NHL för New York Rangers, Pittsburgh Penguins och Dallas Stars. Han vann två Stanley Cup, 1993–94 med New York Rangers och 1998–99 med Dallas Stars.

2009 återvände Zubov hem till Ryssland för att spela för SKA Sankt Petersburg i KHL.

Spelstil
Sergej Zubov var en offensivt skicklig back och duktig som spelfördelare i power play. 1993–94, säsongen Zubov vann Stanley Cup med New York Rangers, vann han lagets poängliga i grundserien med 89 poäng på 78 matcher. Han var också en defensivt kompetent back och duktig i positionsspelet.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Referenser

Noter

Externa länkar
Sergei Zubov - nhl.com

Födda 1970
Ryska ishockeyspelare
Män
Levande personer
Spelare i HK CSKA Moskva
Spelare i Binghamton Rangers
Spelare i New York Rangers
Spelare i Pittsburgh Penguins
Spelare i Dallas Stars
Spelare i SKA Sankt Petersburg
Idrottare från Moskva
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
Förenade lagets olympiska guldmedaljörer
Olympiska guldmedaljörer 1992
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1992 från Förenade laget
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1992
Stanley Cup-mästare 1999
Stanley Cup-mästare 1994
Spelare valda i NHL Entry Draft 1990
Medlemmar i Hockey Hall of Fame
Spelare valda av New York Rangers i NHL Entry Draft